Tycho kan henvise til flere artikler eller betydninger:

Tycho Brahe – Tyge Ottesen Brahe (1546–1601), en dansk adelsmand og astronom 
Tycho (månekrater) – et krater på Månen
Tycho Brahe (marskrater) – et nedslagskrater på Mars
Hipparcos-kataloget – Stjernekataloget Tycho-1 eller Tycho-2 
Tycho Celchu – en figur i det fiktive Star Wars-univers
Brother-Captain Tycho – en figur i det fiktive Warhammer 40,000-univers
Tycho van Meer – hollandsk hockeyspiller (født 1974)
Tycho (musik) – et technoprojekt af Scott Hansen
Tycho Brahe – en figur i online tegneserien Penny Arcade''
 Tycho – en AI-enhed i computerspillet Marathon
 Tycho – en figur (heltens højrehånd) i computerspillet Fallout
 Tycho (Τυχω) – en græsk gudinde for lykke eller held.

Se også 
 Rumrejsen år 2001 – en film, som omtaler en "Tycho magnetisk anomali" (The Monolith).